Kostić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksej Kostić (* 2005), österreichischer Basketballspieler
 Bora Kostić (1930–2011), jugoslawischer Fußballspieler
 Boris Kostić (1887–1963), serbisch-jugoslawischer Schachspieler
 Boris Kostić (Handballspieler) (1944–2019), jugoslawisch-bosnischer Handballspieler
 Branko Kostić (1939–2020), jugoslawischer Politiker

 Laza Kostić (1841–1910), serbischer Schriftsteller
 Luka Kostić (* 1958), jugoslawisch-isländischer Fußballspieler
 Natalija Kostić, Geburtsname von Natalija Stevanović (* 1994), serbische Tennisspielerin
 Oliver Kostić (* 1973), serbischer Basketballtrainer
 Tamara Kostic (* 2006), österreichische Tennisspielerin
 Vasilije Kostić (1907–1978), serbischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Banja Luka 
 Vojislav Kostić (Voki; 1931–2010), jugoslawisch-serbischer Filmkomponist